Antiguidade Clássica — período da história europeia, do século VIII a.C. ao século V d.C.
 Grécia Clássica — período da história da Grécia, entre  500 e 338 a.C., dominado por Atenas e Esparta 
 Período Clássico (música) — período da música clássica, entre o século XVIII e XIX

Desambiguações de história